Майкл Говард (Ховард) ():
  (род. 1928) — британский фехтовальщик-шпажист, серебряный призёр Олимпийских игр 1960 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1957 года.
 Майкл Говард, барон Говард из Лимпна (род. 1941) — британский политик, лидер Консервативной партии и лидер оппозиции с ноября 2003 года по декабрь 2005 года.